Andrea Chimenti – cantautore italiano
 Anna Chimenti – giurista italiana
 Antonio Chimenti – ex calciatore italiano
 Carlo Chimenti – docente italiano
 Elisa Chimenti – scrittrice, antropologa ed etnografa italiana
 Francesco Chimenti – ex calciatore italiano
 Jacopo Chimenti – pittore italiano
 Laura Chimenti – giornalista italiana
 Margherita Chimenti, detta La Droghierina (...fl. 1733-1746–...) – soprano italiano
 Melissa Chimenti o Melissa, pseudonimo di Maria Rosa Chimenti (1948) – cantante e attrice italiana
 Michele Chimenti – politico italiano
 Silvano Chimenti – chitarrista italiano
 Vito Chimenti – ex calciatore italiano